Кульма:
 Кульма — горло или хвост невода, мотня .

Населённые пункты 
 Кульма — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Кульма — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Кульма — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Кульма — прежнее название деревни Заря Революции в Хворостянском сельсовете Добринского района Липецкой области.

Реки 
 Кульма (приток Калинки) — река, протекает в Свердловской области.
 Кульма (река, впадает в Малый Толкорп) — река, протекает в Свердловской области.

Другое 
 Кульма (перевал) — перевал на границе Таджикистана и Китая

Примечания